Русский футуризм — одно из направлений русского авангарда; термин, используемый для обозначения группы российских поэтов, писателей и художников, перенявших положения манифеста Томмазо Филиппо Маринетти.

Основные черты 
 бунтарство, анархичность мировоззрения, выражение массовых настроений толпы;
 отрицание культурных традиций, попытка создать искусство, устремлённое в будущее;
 бунт против привычных норм стихотворной речи, экспериментаторство в области ритмики, рифмы, ориентация на произносимый стих, лозунг, плакат;
 поиски раскрепощённого «самовитого» слова, эксперименты по созданию «заумного» языка.
 культ техники индустриальных городов.

История

Возникновение 
Игорь Северянин первым из русских поэтов использовал слово «футуризм», предложив термин «эго-футуризм»; он выпустил в 1911 году сборник «Пролог. Эго-футуризм».

Но до этого уже были «будетляне», первый сборник которых «Садок судей 1» вышел в 1910 году, примерно тогда же, когда и манифест Маринетти. Летом 1910 года в Санкт-Петербурге, будетляне во главе с Давидом Бурлюком также стали называть себя группой «Гилея».

Членами «Гилеи» были Велимир Хлебников, Алексей Кручёных, Владимир Маяковский, Давид Бурлюк, Василий Каменский и Бенедикт Лившиц. В декабре 1912 года они выпустили манифест «Пощёчина общественному вкусу». Этот манифест призывал «бросить Пушкина, Достоевского, Толстого и проч., и проч., с парохода современности» и формулировал 4 права поэтов:

1. На увеличение словаря поэта  в  е г о  о б ъ ё м е  произвольными и производными словами (Слово — новшество).
2. Непреодолимую ненависть к существовавшему до них языку.
3. С ужасом отстранять от гордого чела своего из банных веников сделанный Венок грошовой славы.
4. Стоять на глыбе слова «мы» среди моря свиста и негодования.

Расцвет 
«Гилея» была самым влиятельным, но не единственным объединением футуристов: существовали также эго-футуристы во главе с Игорем Северяниным (Санкт-Петербург), «Центрифуга» (Москва), группы в Киеве, Харькове, Одессе, Баку. Члены «Гилеи» придерживались доктрины кубофутуризма; в его рамках появилась заумная поэзия, изобретённая Хлебниковым и Кручёных.

Окончание периода «бури и натиска» 
Некоторый кризис футуризм испытывал уже к концу 1914 года, после периода «бури и натиска».

«Добившись шумного успеха, скандальной славы, выпустив больше десятка книг, осуществив театральные постановки, футуристы чувствуют, что их историческая миссия выполнена».

Окончание этого периода было связано также и с тем, что в 1913—1914 годах добровольно ушли из жизни несколько поэтов-футуристов. Как например Иван Игнатьев, Надежда Львова, Всеволод Князев (1891—1913), Василий Комаровский (был близок к кругам футуристов) и Богдан Гордеев (Божидар), оба последних осенью 1914 года.

Исчезновение 
С установлением в России советской власти футуризм постепенно стал исчезать. Бывшие футуристы составили ядро ЛЕФа (Левого фронта искусств), распавшегося к концу 1920-х.

Многие из авторов эмигрировали (Давид Бурлюк, Игорь Северянин, Илья Зданевич, Александра Экстер), умерли (Велимир Хлебников, Александр Богомазов), покончили с собой (1930 — Владимир Маяковский), некоторые отошли от идеалов футуризма и выработали собственный, индивидуальный стиль (Николай Асеев, Борис Пастернак). Крученых с 1930-х годов, после гибели Маяковского и расстрела Игоря Терентьева, отходит от литературы и живёт продажей редких книг и рукописей, что тогда тоже далеко не приветствовалось.

Поздние последователи 
В конце 1920-х годов попытка возродить футуризм была предпринята объединением ОБЭРИУ.

Футуризм в литературе

Кубофутуризм 

К поэтам-кубофутуристам относились Велимир Хлебников, Елена Гуро, Давид и Николай Бурлюки, Василий Каменский, Алексей Кручёных, Бенедикт Лившиц, Владимир Маяковский

Эгофутуризм
Помимо общего футуристического письма для эгофутуризма характерно культивирование рафинированности ощущений, использование новых иноязычных слов, показное себялюбие. Лидером движения был сначала Игорь Северянин. Позже им стал поэт Иван Игнатьев; в 1912 году он основал первое эгофутуристическое издательство «Петербургский глашатай»

К эгофутуризму также примыкали Георгий Иванов, Рюрик Ивнев, Петр Ларионов, Вадим Шершеневич, и стилистически приближавшийся к кубофутуризму Василиск Гнедов.

Имажинизм

Основная статья: Имажинизм

К поэтам-имажинистам относились Сергей Есенин, Вадим Шершеневич, Анатолий Мариенгоф.

Имажинисты призывали вернуть слову первоначальную ясность. Они считали, что цель творчества состоит в создании образа. Основное выразительное средство имажинистов — метафора, часто метафорические цепи, сопоставляющие различные элементы двух образов — прямого и переносного. Для творческой практики имажинистов характерен эпатаж, анархические мотивы.

«Мезонин поэзии» 
Поэтическое объединение, созданное в 1913 году московскими эгофутуристами. В него входили Вадим Шершеневич, Рюрик Ивнев (М. Ковалёв), Лев Зак (псевдонимы — Хрисанф и Михаил Россиянский), Сергей Третьяков, Константин Большаков, Борис Лавренёв и целый ряд других молодых поэтов.

Идейным вдохновителем группы, а также самым энергичным её участником являлся Вадим Шершеневич. «Мезонин поэзии» считался в литературных кругах умеренным крылом футуризма.

Объединение распалось в конце 1913 года. Под маркой «Мезонин поэзии» вышло три альманаха: «Вернисаж», «Пир во время чумы», «Крематорий здравомыслия» и несколько сборников.

«Центрифуга» 

Московская футуристическая группа, образовавшаяся в январе 1914 года из левого крыла поэтов, ранее связанных с издательством «Лирика».

Основные участники группы — Сергей Бобров, Николай Асеев, Борис Пастернак.

Основной особенностью в теории и художественной практике участников группы было то, что при построении лирического произведения центр внимания со слова как такового перемещался на интонационно-ритмические и синтаксические структуры. В их творчестве органично соединялось футуристическое экспериментаторство и опоры на традиции.

Книги под маркой «Центрифуга» продолжали выходить до 1922 года.

Футуризм в изобразительном искусстве

Влияние на культуру и оценки 

В 2006 году в Санкт-Петербурге открылся Музей петербургского авангарда, в доме, где жил Матюшин на улице профессора Попова, дом 10.

Русский футуризм в сравнении с итальянским 
Русский футуризм, в отличие от итальянского, был более литературным направлением, хотя многие из поэтов-футуристов экспериментировали и с изобразительным искусством. С другой стороны, футуризм был источником вдохновения для некоторых авангардных русских художников, таких как Михаил Фёдорович Ларионов, Наталья Сергеевна Гончарова и Казимир Северинович Малевич. Примером совместной работы поэтов и художников стала футуристская опера «Победа над Солнцем», либретто которой написал Алексей Кручёных, а декорации оформил Казимир Малевич.

С точки зрения идеологии между итальянским и русским футуризмом также существовали различия. Итальянский футуризм воспевал милитаризм, а его лидера Маринетти упрекали в шовинизме и женоненавистничестве. Позже Маринетти стал сторонником итальянского фашизма. В то же время, представители русского футуризма характеризовались левыми и антибуржуазными убеждениями; ряд их приветствовал Октябрьскую революцию (Владимир Маяковский, Велимир Хлебников, Василий Каменский, Осип Брик, Николай Асеев, Василий Кандинский) и стремились развивать искусство в революционном духе. В русском футуризме немало антивоенных произведений, в противоположность милитаризму Маринетти (поэма «Война и мир» Маяковского, «Война в мышеловке» Хлебникова).

Примечания

Библиография

Альбомы, каталоги, монографии, мемуары 
  [Reprint: Letchworth; Herts: Prideaux Press, 1974].

Статьи, интервью

Ссылки 
 Кручёных А. Е. 15 лет русского футуризма. 1912—1927 гг. Материалы и комментарии. — Москва, 1928. — 67 с.: ил.
 Поэзия русского футуризма: Программа курса (В. Н. Альфонсов)
 Хлебникова поле: свидетельства, исследования и сказания о Велимире Хлебникове
 Бенедикт Лившиц. Полутораглазый стрелец
 Корней Чуковский. Футуристы. // Собрание сочинений. Т. 6. — М., 1969. — с. 202—239
 Роман Якобсон. Воспоминания о Хлебникове и Кручёных
 Винокур Г. О. Футуристы — строители языка. // Филологические исследования: Лингвистика и поэтика. М.: Наука, 1990. С. 14—22, 263—271.
 Синякова, Мария. Из воспоминаний. // Русский футуризм: теория, практика, воспоминания. М., Наследие, 1999 г., стр. 383—385
 Шаргородский, Сергей. Крыса в лабиринте. О названии одного футуристического альманаха.

См. также 
 Русские поэты-футуристы
 Кубофутуризм
 Русский авангард
 Эгофутуризм

 
Футуризм
Направления русского авангарда